Brissot ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Brissot (1818–1892), französischer Maler
 Jacques Pierre Brissot (1754–1793), französischer Politiker während der Französischen Revolution
 Pierre Brissot (1478–1522), französischer Mediziner

Siehe auch:
 Brissaud
 Brisseau